Mártir de Cuilapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mártir de Cuilapan (ort), Guerrero, 
 Mártir de Cuilapan (kommun), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar